Хорва́тский са́бор () — однопалатный представительный и законодательный орган (парламент) Хорватии. Историческое название — «Сабор».

История 
Слово «сабор» славянского происхождения и означает собрание. В значении хорватского парламента это слово впервые было применено в 1848 году в годы хорватской революции 1848 года, однако очень быстро этот Сабор распустился, передав всю власть бану Елачичу. Новый Сабор был созван лишь 15 апреля 1861 года.

Состав 

Состоит из депутатов, число которых варьируется от 100 до 160. Сабор избирается путём прямого всеобщего тайного голосования на четырёхлетний срок. Мандаты депутатов могут быть продлены исключительно во время военного положения.

Сейчас работает девятый созыв парламента Хорватии. Он был образован 14 октября 2016 года на основе результатов выборов, состоявшихся 11 сентября 2016 года. В парламент избран 151 депутат.

Главой Сабора является Председатель (). 5 мая 2017 года, на 3-й сессии парламента Председателем был избран Гордан Яндрокович, член партии Хорватское демократическое содружество.

Двухпалатный сабор 1990—2001 годов 

Согласно конституции Хорватии 1990 года, Сабор состоял из двух палат:
 Палата депутатов (), выбираемая прямым голосованием;
 Палата жупаний (), в которую 21 жупания назначала по 3 своих представителя без учёта числа жителей.

Депутатский состав Сабора после выборов 2011 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политика Хорватии
Хорватия
Хорватский сабор